19. Sinfonie steht für:

 19. Sinfonie (Haydn)
 19. Sinfonie (Mjaskowski)
 19. Sinfonie (Mozart)

Siehe auch:
 Liste von Sinfonien